Kinsey može značiti:

Alfred Kinsey – američki znanstvenik, biolog
Kinsey (film) – američki film Billa Condona